Yunhe bezeichnet die folgenden Orte:

 den Kreis Yunhe (云和县 ) der bezirksfreien Stadt Lishui in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yunhe (Lishui)
 den Stadtbezirk Yunhe (运河区) der bezirksfreien Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yunhe (Cangzhou)
 die Großgemeinde Yunhe (运河镇) im Kreis Xiangshui der Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yunhe (Xiangshui)
 die Großgemeinde Yunhe (云鹤镇) im Kreis Heqing des Autonomen Bezirks Dali der Dai in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yunhe (Heqing)

Siehe auch:
 Yune